För samhället med samma namn, se Lachute (ort).

Lachute är en kommun av typen ville i provinsen Québec i Kanada. Den ligger väster om Montréal i regionen Laurentides.

I Lachute finns en klimatstation. Där är årsmedeltemperaturen 6,0 °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 20,4 °C, och den kallaste är januari, med -10,7 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter.

Källor

Externa länkar
Ville de Lachute, kommunens webbplats

Kommuner i Québec